Deep Cuts — второй студийный альбом группы The Knife, вышедший в 2003 году. Диск поднялся до 11-го места в шведском хит-параде Sverigetopplistan и получил золотой статус в Швеции.

Об альбоме 
Список композиций отличается в зависимости от издания альбома. Первоначально шведское издание включало 14 композиций. В издание 2004 года были добавлены три композиции с саундтрека к фильму Hannah med H. Также включало DVD-диск c музыкальными видеоклипами.

Список композиций

Шведское и Европейское специальные издания

Британское специальное издание 2006

Американское издание

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификация

Примечания